Durocher ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Marie Élisabeth Durocher (1817–1860), französischer Geologe
 Léon Durocher (1862–1918), französischer Chansonnier
 Leo Durocher (1905–1991), US-amerikanischer Baseballspieler und -Manager
 Marie Josefina Mathilde Durocher (1809–1893), französisch-brasilianische Hebamme und Ärztin
 Paul-André Durocher (* 1954), Erzbischof von Gatineau